Format kan syfta på:

 Format (bokbinderi) – formatet på en bok 
 American Screen Standard –  ett format för filmmanus
 Tvåspaltsmanus – format för manus som skrivs inom svensk TV
 Programformat – ett begrepp inom radio- och TV-branschen som anger en detaljerad struktur för ett radio eller TV-program
 Filformat – den interna struktur av digitala datafiler
 Format (data) – mönster enligt vilket data ordnas vid t.ex. datainsamling.
 Pappersformat – standardmått på pappersark

Se även 
 Form